Ковесы () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Скерневицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 3061 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бяла-Равска
 Гмина Мщонув
 Гмина Новы-Кавенчин
 Гмина Пуща-Маряньска

Известные уроженцы 
 Гурский, Константы (1862—1909) — польский писатель, поэт, историк.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства